Лос Обскурос има више значења:

 Лос Обскурос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Обскурос (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику